Prawda (russisch für Wahrheit) steht für:
 eine russische Zeitung, siehe Prawda
 eine russische Exilzeitung, gegründet und herausgegeben 1908 von Leo Trotzki in Wien
 die auflagenstärkste russische Tageszeitung Komsomolskaja Prawda
eine populäre ukrainische Online-Zeitung, siehe Ukrajinska Prawda
 eine seit 9. Dezember 1946 in Kaliningrad erscheinende Zeitung, die Kaliningradskaja Prawda (Auflage 2009: 15.000 Stück)
 eine in Kaliningrad erscheinende Zeitung, die Komsomolskaja Prawda Kaliningrad
 eine serbische Zeitung, siehe Prawda (Serbien)
 eine Propagandazeitschrift der Wehrmacht, siehe Prawda (Wehrmacht)
 ein Dorf in der Ukraine in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Prawda (Perwomajske)
 ein Dorf in der Ukraine, Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Prawda (Wassylkiwka)
 ein Dorf in der Ukraine, Oblast Odessa, Rajon Kodyma, siehe Prawda (Kodyma)
 eine Siedlung in der Ukraine, Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Prawda (Perwomajskyj)

Prawda ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Prawda (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Marek Prawda (* 1956), polnischer Diplomat

Siehe auch:
 Pravda
 Russkaja Prawda